Marvel Girl est un nom de code qui a été utilisé par trois personnages de fiction chez Marvel Comics

Dans les séries relatives aux X-Men :
 Jean Grey, aussi connu sous le nom de Phénix, membre fondateur des X-Men.
 Rachel Summers, aussi connu sous le nom de Phénix, membre des X-Men, Excalibur, et les Starjammers, fille de Jean Grey et Scott Summers dans un univers alternatif.

Dans les séries relatives aux Quatre Fantastiques :
 Valeria Richards, fille de Mr Fantastique et de La Femme invisible